Эрика Лейтнер () — итальянская саночница, выступавшая в середине 1950-х и в начале 1960-х годов. Она выигрывала бронзовые медали на одноместных санях на чемпионате Европы в 1955 году в Ханенклее, ФРГ, и на чемпионате мира 1960 года в Гармиш-Партенкирхене, ФРГ.

Ссылки 
 Hickok sports information on World champions in luge and skeleton 
 List of European luge champions 
 SportQuick.com information on World champions in luge 

Саночники Италии